Francja:
 Trun – gmina

Szwajcaria:
 Trun – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Surselva